Лас Ерадурас има више значења:

 Лас Ерадурас (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Ерадурас (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику